

Cinema 
 The Cat Came Back – film del 1909 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Cat Came Back – film del 1911 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Cat Came Back – film del 1936 diretto da Friz Freleng
 The Cat Came Back – film del 1988 diretto da Cordell Barker

Musica 
 The Cat Came Back – brano musicale del 1893 composto da Harry S. Miller